Половецкая степь:

 Половецкая степь — Дешт-и-Кипчак, исторический регион Евразии, простирающийся от низовий Дуная до Иртыша и озера Балхаш, от Крыма до Булгар, где кочевали кипчаки (половцы).
 Половецкая степь — ландшафтный парк в Никольском районе Донецкой области